Trotzig ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Trotzig (* 1970), schwedische Schriftstellerin
 Birgitta Trotzig (1929–2011), schwedische Schriftstellerin
 Ellen Trotzig (1878–1949), schwedische Malerin
 Gustaf Trotzig (* 1937), schwedischer Archäologe und Hochschullehrer
 Ida Trotzig (1864–1943), schwedische Fotografin, Ethnografin, Japanologin, Schriftstellerin und Malerin
 Ulf Trotzig (1925–2013), schwedischer Maler